Гладко́в — русская фамилия, образованная от прозвища Гладкий (новгородские, костромские, южные говоры) — «здоровый, дородный, тучный, сытый». Имеет женскую форму . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 
 
 Гладков, Алексей Иванович (род. 1985) — российский дзюдоист.
 
 
 Гладков, Владимир Владимирович (род. 1970) — российский воздухоплаватель.
 Гладков, Вячеслав Владимирович (род. 1969) — российский государственный и политический деятель, губернатор Белгородской области.
 Гладков, Геннадий Игоревич (род. 1935) — российский композитор и музыкант.
 Гладков, Георгий Алексеевич (1925—2005) — советский учёный, теплофизик, профессор, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда.
 Гладков, Григорий Васильевич (род. 1953) — российский композитор и музыкант, бард.
 Гладков, Иван Васильевич (1766—1832) — российский военный и государственный деятель.
 Гладков, Игорь Евгеньевич (род. 1954) — член Совета Федерации Федерального от Ивановской области.
 Гладков, Константин Николаевич (1882—1955) — российский политический деятель.
 
 
 Гладков, Пётр Андреевич (1902—1984) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант береговой службы.
 Гладков, Пётр Фёдорович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Гладков, Сергей Игоревич (род. 1963) — клоун, актёр, сценарист и звукорежиссёр.
 Гладков, Стефан Яковлевич (1907—1975) — Герой Советского Союза.
 Гладков, Теодор Кириллович (1932—2012) — российский писатель.
 Гладков, Трофим Андроникович (1901—1964) — советский военный деятель, полковник (1942).
 Гладков, Фёдор Васильевич (1883—1958) — русский и советский писатель.
 Гладков, Юрий Павлович (1949—2007) — российский политический деятель (Санкт-Петербург).



Топоним 
 Гладков — посёлок в Чернышковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Улица Гладкова (Санкт-Петербург)

Примечания